Zkratka VKM může mít některý z těchto významů: 
 VKM, Vehicle Keeper Mark, mezinárodní písmenný kód označující držitele železničního vozidla
 Vodárny Kladno – Mělník a.s., vodárenský podnik
 Svazek měst a obcí VKM, svazek obcí, zájmový svazek akcionářů společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
 VKM (geodetický program), geodetický software pro práci s vektorovými či katastrálními mapami, resp. výměnným formátem katastrální mapy
 .vkm, extenze jednoho z výměnných formátů katastrálních map
 včelařský kroužek mládeže, typ zájmového kroužku, který může založit každá právnická osoba a který může i nemusí být kolektivním členem Českého svazu včelařů (§ 6 zákona č. 148/2019 Sb. používá název včelařské kroužky pro děti a mládež)
 volejbalový klub mládeže, například v Rychnově nad Kněžnou, v Nové Pace nebo ve Staré Ľubovni
 Vojenský klub myslivosti ČR z.s., český spolek 
 Ventilátor VKM – typová řada radiálních kovových ventilátorů pro vzduchová potrubí k odsávání vzduchu z vnitřních prostor
 Kuhn VKM – typová řada mulčovačů od firmy Kuhn
 Vitenskapskomiteen for mat og miljø, Norský vědecký výbor pro potraviny a prostředí

vkm 
 vozokilometr (též v angličtině, vehicle-kilometre), v češtině též vozkm či vozokm, jednotka dopravního výkonu (viz též vlkm, vlakokilometr)
 kamakan, kód ISO 639-3, jeden z cca 180 brazilských indiánských jazyků